Cape Lambert bezeichnet

 Cape Lambert (Australien), einen Hafen an der Nordküste Westaustraliens
 Cape Lambert (Neuseeland), eine Halbinsel im Norden des Südinsel von Neuseeland